

Patronymes 

 Béatrice de Staël, actrice française ;
 Erik Magnus Staël von Holstein, époux de Germaine de Staël née Necker, membre de la famille Staël von Holstein  ;
 Françoise de Stael, née en 1931, mannequin français ;
 Françoise Chapouton de Staël (1925-2012), l'épouse du peintre Nicolas de Staël ;
 Germaine de Staël, née Necker, alias Madame de Staël (1766-1817), romancière et essayiste française ;
 Nicolas de Staël (1914-1955), peintre russe et français ;
 Famille Staël von Holstein, d’origine allemande, dont des membres sont ensuite devenus suédois, russes puis français.

Toponyme 

 de Staël, cratère sur Vénus, ainsi nommé en hommage à Germaine de Staël.